El Premio Universidad Nacional puede referirse, en esta enciclopedia:

 al Premio Universidad Nacional, el premio otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México;
 al Premio Universidad Nacional, el premio otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica.